Osoby o nazwisku Heine:
 Benjamin Heine (ur. 1983) – belgijski autor dowcipów rysunkowych, karykaturzysta polityczny i malarz
 Cariba Heine (ur. 1988) – australijska aktorka i tancerka
 Ewa Heine – polska dziennikarka radiowa i krytyk teatralny
 Heinrich Heine (1797–1856) – niemiecki poeta 
 Heinrich Eduard Heine (1821–1881) – niemiecki matematyk
 Herman Heine Goldstine (1913–2004) – amerykański matematyk i oficer 
 Judith "Jutta" Heine (ur. 1940) – niemiecka lekkoatletka 
 Peter Heine Nielsen (ur. 1973) – duński szachista
 Thomas Theodor Heine (1867–1948) – niemiecki malarz i rzeźbiarz 
 Veitel Heine Ephraim (1703–1775) – niemiecki przedsiębiorca
 Wolfgang Heine (1861–1944) – niemiecki prawnik i polityk

Inne:

 (7109) Heine – planetoida

Zobacz też 
 Choroba Heinego-Medina
 Twierdzenie Heinego-Borela